Patroklos – postać z mitologii greckiej
 Patrokles – imię męskie